Silva (lat. silva ‚Wald‘) steht für:
 Silva (Literaturwissenschaft), eine Gedichtform in der Literaturwissenschaft
 ein altes iberisches Adelsgeschlecht, siehe Sylva (iberisches Adelsgeschlecht)
 ein portugiesisches Adelsgeschlecht, siehe Silva (portugiesisches Adelsgeschlecht)
 Silva (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort 
 Silva (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort 
 SILVA – Datenbank des Deutschen Netzwerks für Bioinformatik-Infrastruktur (db.NBI) mit ribosomaler RNA-Genen aus allen drei Domäne (Bereichen) des Lebens

Silva ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Silva (Barcelos), Gemeinde im Concelho de Barcelos, Portugal
 Silva (Miranda do Douro), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Miranda do Douro, Portugal
 Silva (Valença), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Valença, Portugal
 Silva Escura (Maia)
 Silva Escura (Sever do Vouga)
 Silva (Missouri)
 Silva Bay, eine Bucht auf Gabriola Island
 Silva Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Silva ist das Cognomen folgender Personen:
 Lucius Flavius Silva Nonius Bassus, römischer Senator und Feldherr

Siehe auch:
 Bahía Silva
 Sylva
 Selva
 Silva-Tarouca
 Silva-Verlag, einen Schweizer Buchverlag
 Silva-Fabrik, ehemalige Textilfabrik in Litauen
 Silva Gabreta, eine Fachzeitschrift
 Seefestspiele Silva Waldhausen, Seefestspiele Waldhausen im Strudengau

he:דה סילבה
ja:ダ・シルヴァ